Beaurepaire (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Beaurepaire (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Beaurepaire (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Beaurepaire (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy